Navánagar může být:
 Navánagar (knížecí stát) – knížecí stát v Indii v letech 1540–1948
 Džámnagar – město v Indii, které bylo pod původním jménem Navánagar hlavním městem zmíněného knížecího státu